Ádám Nagy (ur. 1973) – węgierski muzyk, gitarzysta GM49
 Ádám Nagy (ur. 1995) – węgierski piłkarz
 Ádám Nagy (ur. 1998) – węgierski piłkarz wodny